Radovašnica je lahko:
 Radovašnica, naselje v srbski občini Šabac
 Radovašnica, samostan v Srbiji